Исаси () — испанское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исаси, Андрес (1890—1940) — испанский композитор баскского происхождения.
 Исаси, Нестор (род. 1970) — парагвайский футболист, защитник, обладатель Кубка Либертадорес 2002.
 Исаси, Эваристо (род. 1955) — парагвайский футболист, полузащитник и нападающий, обладатель Кубка Либертадорес, Межконтинентального кубка и Кубка Америки 1979 года.

См. также 
 Игнáсио Альдекóа Иса́си (1925—1969) — испанский писатель «поколения пятидесятых годов».